Termenul „Casa Minovici” se poate referi la:
 Muzeul de Artă Populară „Prof. Dr. Nicolae Minovici”, cunoscut și ca „Vila Minovici” sau „Casa cu clopoței” din cartierul Băneasa, București
 Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Minovici”, din același cartier